Теудерик -{IV}- (Теодерик, Теодорик, ) је био меровиншки краљ Франака од 721. године до своје смрти 737. године. Био је син краља Дагоберта -{III}-.

Током његове владавине, краљевство је контролисао мајордом Карло Мартел.

После његове смрти, место на франачком престолу је остало упражњено током следећих седам година, све до 743. године када је мајордом Пипин Мали, син Карла Мартела, уредио долазак на престо Хилдерика -{III}-, последњег краља из династије Меровинга.

Породично стабло

Спољашње везе 

Умрли 737.
Франачки краљеви
Меровинзи